Подводница от тип VII () е серия подводници на Германия от Втората световна война.

Съставляват основната част от подводната флотилия на Нацистка Германия. В периода 1935 – 1945 г. са произведени приблизително 700 броя, което прави тип VII най-масово произвежданата подводница в света.

Тактико-технически данни

Бележки 

VII